Гана е разделена на 138 общини, които са групирани в 10 региона:

Столици

Списък на регионите по население

Списък на регионите по площ